Název Na Hůrce nese více míst:

 Na Hůrce (Blatenská pahorkatina) (531,8 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině,severozápadně od Nekvasov v okrese Plzeň-jih
 Na Hůrce (Brdská vrchovina) (524,4 m) – vrchol v Brdech, jihovýchodně od Cheznovic v okrese Rokycany
 Na Hůrce (Plaská pahorkatina) (481,5 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, východně od Horního Hradiště v okrese Plzeň-sever
 Na Hůrce (Švihovská vrchovina) (403,2 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, na severním okraji Skočic v okrese Plzeň-jih